Ла Себада има више значења:

 Ла Себада (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Себада (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Себада (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Себада (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Себада (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Себада, Барио ла Себада (Наукалпан де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Себада (Окуитуко), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Себада (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику